Romániai települések ezen a néven:

 Körösivánd (Arad megye) román neve
 Ioneşti (Argeş megye)
 Ioneşti (Brăila megye)
 Homoródjánosfalva (Brassó megye) román neve
 Ioneşti (Dâmbovița megye)
 Ioneşti (Gorj megye)
 Ioneşti (Vâlcea megye)